Kevan ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Kevan (1935–2013), englischer Fußballspieler
 Douglas Keith McEwan Kevan (* 1920), Entomologe
 Martin Kevan († 2013), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher 
 Nadia Kevan (* 1955), englische Tänzerin, Tanzpädagogin, Choreografin und Bewegungslehrerin
 Scott Kevan (* 1972), US-amerikanischer Kameramann
Stephen Kevan (* 1954), US-amerikanischer Physiker